Sermilik bezeichnet:
 Sermilik (Nanortalik), Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermilik (Fjord, Ammassalik) (Egede og Rothe Fjord), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sermilik (Fjord, Nanortalik) (Søndre Sermilik), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Sermilik (Fjord, Narsaq) (Nordre Sermilik), Fjord im Distrikt Narsaq, Grönland
 Sermilik (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Sermilik (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Sermilik (Fjord, Qaqortoq), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sermilik (Gletscher, Qaqortoq) (Sermilik Bræ), Gletscher im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Sermilik (Gletscher, Uummannaq) (Sermilik Isbræ), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland